

Toponyme 

 Khemis El Khechna, commune dans la wilaya de Boumerdès en Algérie.
 Daïra de Khemis El Khechna, daïra dans la wilaya de Boumerdès en Algérie.
 Khechna El Djebel, commune dans la wilaya de Boumerdès en Algérie.
 , chaîne de montagnes dans la Kabylie en Algérie.

Sport 
 Stade de Khemis El Khechna, Stade de football dans la wilaya de Boumerdès en Algérie.
 Ittihad Baladiat Khemis El Khechna, Club de football dans la wilaya de Boumerdès en Algérie.

Voir aussi 
 Liste des noms berbères
 Liste de prénoms kabyles
Patronyme algérien
Homonymie de patronyme